Жалба је редовни правни лек, а може да буде:
 Жалба на пресуду првостепеног суда
 Жалба у кривичном поступку
 Жалба у грађанском поступку
 Жалба у управном поступку
 Жалба у прекршајном поступку

Жалба може да се уложи против правне пресуде или против решења управног органа. По правилу је суспензивна, што значи да се извршење пресуде или спровођење решења, одложава. Закон тачно одређује када може да се поднесе жалба на одлуку суда.

Право